Добродеев — русская фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 
 Добродеев, Дмитрий Борисович (род. 1950) — российский писатель.
 Добродеев, Олег Борисович (род. 1959) — российский журналист и медиаменеджер.
 Добродеев, Сергей Емельянович (1846—1910) — российский журналист и издатель.

Известные носительницы 
 Добродеева, Виктория Николаевна (1934—2020) — советская гребчиха, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1989).